Castelões puede referirse a:

 Castelões, freguesia en el concelho de Chaves, Portugal.
 Castelões, freguesia en el concelho de Guimarães, Portugal.
 Castelões, freguesia en el concelho de Penafiel, Portugal.
 Castelões, freguesia en el concelho de Tondela, Portugal.
 Castelões, freguesia en el concelho de Vale de Cambra, Portugal.
 Castelões, freguesia en el concelho de Vila Nova de Famalicão, Portugal.
 Castelões de Cepeda, freguesia en el concelho de Paredes, Portugal.